El término Vishniovka  o Vişniovca (en moldavo) puede referirse a:

Vişniovca (Moldavia), localidad de Moldavia.
Vishniovka (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Vishniovka (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Vishniovka (Bizbuliak, Baskortostán), localidad del raión de Bisbuliak de la república de Baskortostán, en Rusia.
Vishniovka (Blagovéshchensk, Baskortostán), localidad del raión de Blagovéshchensk de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vishniovka (Chishmý, Baskortostán), localidad del raión de Chishmý de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vishniovka (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Vishniovka (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Vishniovka (Gúrievsk, Kaliningrado), localidad del raión de Gúrievsk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Vishniovka (Slavsk, Kaliningrado), localidad del raión de Slavsk del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Vishniovka (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Vishniovka (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Vishniovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vishniovka (Kargapolie, Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Vishniovka (Petujovo, Kurgán), localidad del óblast de Kurgán, en Rusia.
Vishniovka (Kórenevo, Kursk), localidad del raión de Kórenevo del óblast de Kursk, en Rusia.
Vishniovka (Shchigrý, Kursk), localidad del raión de Shchigrý del óblast de Kursk, en Rusia.
Vishniovka (Krasnosélskoye, Víborg, Leningrado), localidad del municipio de Krasnosélskoye del raión de Víborg del óblast de Leningrado, en Rusia.
Vishniovka (Poliany, Víborg, Leningrado), localidad del municipio de Krasnosélskoye del raión de Víborg del óblast de Leningrado, en Rusia.
Vishniovka (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Vishniovka (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Vishniovka (Nízhniaya Omka, Omsk), localidad del raión de Nízhniaya Omka del óblast de Omsk, en Rusia.
Vishniovka (Sherbakul, Omsk), localidad del raión de Sherbakul del óblast de Omsk, en Rusia.
Vishniovka (Buguruslán, Oremburgo), localidad del raión de Buguruslán del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vishniovka (Sharlyk, Oremburgo), localidad del raión de Sharlyk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vishniovka (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Vishniovka (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Vishniovka (Fomino-Svechnikovo, Kashary, Rostov), localidad del municipio de Fomino-Svechnikovo del raión de Kashary del óblast de Rostov, en Rusia.
Vishniovka (Pervomáiskoye, Kashary, Rostov), localidad del municipio de Pervomáiskoye del raión de Kashary del óblast de Rostov, en Rusia.
Vishniovka (Morózovsk, Rostov), localidad del raión de Morózovsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Vishniovka (Rodiónovo-Nesvetáiskaya, Rostov), localidad del raión de Rodiónovo-Nesvetáiskaya del óblast de Rostov, en Rusia.
Vishniovka (Zernograd, Rostov), localidad del raión de Zernograd del óblast de Rostov, en Rusia.
Vishniovka (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Vishniovka (Demídov, Smolensk), localidad del raión de Demídov del óblast de Smolensk, en Rusia.
Vishniovka (Dujovshchina, Smolensk), localidad del raión de Dujovshchina del óblast de Smolensk, en Rusia.
Vishniovka (Rzhaksa, Tambov), localidad del raión de Rzhaksa del óblast de Tambov, en Rusia.
Vishniovka (Sosnovka, Tambov), localidad del raión de Sosnovka del óblast de Tambov, en Rusia.
Vishniovka (Tambov), localidad del raión de Tambov del óblast de Tambov, en Rusia.
Vishniovka (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Vishniovka (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Vishniovka (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia

Para su correspondiente en bielorruso, véase Vishniouka.
Para su correspondiente en ucraniano, véase Vishnivka.